Sankt Vinzenz steht für folgende Personen:
 Vinzenz von Valencia († um 304), Märtyrer in Hispania
 Vinzenz von Agen, Diakon und Märtyrer in Venetum, Südfrankreich
 Vinzenz von Lérins († 434/450), Mönch und Kirchenvater
 Vinzenz Ferrer (1350–1419), katalanischen Dominikaner und Prediger
 Vinzenz von Paul (1581–1660), französischer Priester
 Vincenz Pallotti (1795–1850), italienischer Priester und Ordensgründer, siehe Vincenzo Pallotti

St. Vinzenz steht für:
 St. Vinzenz (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft der Gemeinde Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Vinzenz (Stift), Kollegiatstift in der Schweiz, siehe Berner Münster #Das Chorherrenstift des Berner Münsters, 1485–1528 
 St.-Vinzenz-Kinderheim Bochum, Waisenhaus

Kirchen:
 St. Vinzenz (Breslau), Kathedrale in Breslau
 St. Vinzenz (Echthausen), Pfarrkirche in Echthausen, Nordrhein-Westfalen
 St. Vinzenz (Erding), Pfarrkirche in Erding, Bayern
 St. Vinzenz (Kitzingen), Pfarrkirche in Kitzingen, Bayern
 St. Vinzenz (Liel), Pfarrkirche in Schliengen, Baden-Württemberg
 St. Vinzenz (Odenbüll), Kirche in Odenbüll, Schleswig-Holstein
 St. Vinzenz von Paul (Auloh), Pfarrkirche in Auloh, Bayern

Siehe auch:
 Vinzenzkirche, Kirchen
 St. Vinzenz-Krankenhaus (Düsseldorf)
 St. Vincenz (Altenhagen I), Kirche in Altenhagen I, Niedersachsen
 St. Vincent und die Grenadinen, Inselstaat in der Karibik
 St.-Vincent-Klasse, britische Klasse von Schlachtschiffen
 Abbaye St-Vincent (Metz), Benediktinerabtei
Grégoire de Saint-Vincent, Mathematiker und Astronom